Eumenia är ett släkte av ringmaskar. Eumenia ingår i familjen Scalibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eumenia